Indianapolis 500 2002 je bila šestinosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 2002.

Rezultati 

2002 v športu
2002